Slamdamm kan syfta på:

 Slamdamm (gruvdrift) – en damm vid en gruva

Insjöar i Sverige

Slamdamm, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (12,9 ha)
Slamdamm, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (1,51 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn